Far North steht für:

 Far North (Film), britisch-französischer Spielfilm von Asif Kapadia aus dem Jahr 2007
 Far North District, Verwaltungseinheit von Neuseeland
 Far North Queensland, Region des Bundesstaates Queensland, Australien
 Far North Line, Eisenbahnstrecke in Großbritannien